La saison 2013-2014 du Championnat d'Arabie saoudite de football est la trente-huitième édition du championnat de première division en Arabie saoudite. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division.

C'est le club d'Al Nasr Riyad qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur Al-Hilal FC et  vingt sur Al Ahli. C'est le septième titre de champion d'Arabie saoudite de l'histoire du club, le premier depuis 1995.

Qualifications continentales 
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions sont attribuées : trois pour les trois premiers au classement à l'issue du championnat, et une pour le vainqueur de la Saudi Champions Cup, un tournoi de fin de saison qui regroupe les huit premiers du classement. Si le vainqueur de la Saudi Champions Cup s'est classé parmi les trois premiers du championnat, c'est le  au classement qui obtient son billet pour la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Lien externe 
 Résultats et classement sur le site de RSSSF

Championnat d'Arabie saoudite de football
Arabie saoudite
Sport en Arabie saoudite en 2013
Sport en Arabie saoudite en 2014